The Wizard () bezeichnet
 den Originaltitel der Abenteuerkomödie Joy Stick Heroes
 den Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe The Wizard (Fernsehserie)
 den Spitznamen des australischen Dartspielers Simon Whitlock